Браун има више значења:
 Округ Браун (Јужна Дакота), је округ у америчкој савезној држави Јужна Дакота
 Округ Браун (Висконсин), је округ у америчкој савезној држави Висконсин
 Округ Браун (Илиноис), је округ у америчкој савезној држави Илиноис
 Округ Браун (Индијана), је округ у америчкој савезној држави Индијана
 Округ Браун (Канзас), је округ у америчкој савезној држави Канзас.
 Округ Браун (Минесота), је округ у америчкој савезној држави Минесота
 Округ Браун (Небраска), је округ у америчкој савезној држави Небраска
 Округ Браун (Охајо), је округ у америчкој савезној држави Охајо
 Округ Браун (Тексас), је округ у америчкој савезној држави Тексас
 Џералд Браун, амерички кошаркаш
 Џон Браун, амерички аболициониста
 Адам Браун, енглески глумац
 Боби Браун, амерички музичар и глумац
 Боби Браун, амерички кошаркаш
 Вернер фон Браун, немачко-амерички ракетни инжењер
 Вес Браун, енглески фудбалер
 Гордон Браун, британски политичар
 Ден Браун, амерички писац 
 Дерик Браун, амерички кошаркаш
 Ева Браун, љубавница Адолфа Хитлера
 Елтон Браун, амерички кошаркаш
 Кларенс Браун, амерички филмски редитељ
 Маркус Браун, амерички кошаркаш
 Мајк Браун, енглески рагбиста
 Мичел Браун, аргентински глумац и модел